Werner Marienfeld ist der Name folgender Personen:

* Werner Marienfeld (Pfarrer) (1908–1989), deutscher evangelischer Pfarrer
 Werner Marienfeld (Fußballspieler) (* 1941), deutscher Fußballspieler